Alginet kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Alginet (kommunhuvudort), Valencia, Província de València, 
 Alginet (kommun), Valencia, Província de València, 

Robotskapade Spanienförgreningar